Rinderweide bezeichnet
 eine Viehweide, siehe Weide (Grünland)
 den früheren deutschen Namen der politischen Gemeinde Le Pâquier (FR) in der Schweiz, siehe Le Pâquier FR
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Hameln-Pyrmont, siehe Rinderweide (Naturschutzgebiet)
Siehe auch:
 Alte Teichanlage an der Rinderweide